Slater bezeichnet:
 Slater (Familienname) – Namensträger siehe dort

Slater ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Slater (Alabama), im Choctaw County
 Slater (Florida)
 Slater (Iowa), im Story County
 Slater (Kalifornien), im Kern County
 Slater (Kentucky), im Ballard County
 Slater (Missouri), im Saline County
 Slater (Ohio)
 Slater (South Carolina), im Greenville County
 Slater (Washington)
 Slater (Wyoming), im Platte County

Siehe auch:
 Slatter
 Slater-Bedingung (Slater constraint qualification, Slater CQ) in der konvexen Optimierung
 Slater Building (Begriffsklärung)
 Slater-Determinante, Näherungsansatz zur Lösung der Schrödinger-Gleichung
 Slater-Regeln in der Atomphysik, siehe Abschirmung (Atomphysik) #Slater-Regeln
 Slater Rocks, Felsengruppe im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Slater Type Orbitals, Wellenfunktionen
 Field & Slater, britischer Automobilhersteller